Chuñavi steht für:

 Chuñavi (Irupana), Ort im Cantón Lambate im Municipio Irupana in der Provinz Sud Yungas im Departamento La Paz, Bolivien
 Chuñavi (Pucarani), Ort im Cantón Patamanta im Municipio Pucarani in der Provinz Los Andes im Departamento La Paz, Bolivien